Stony Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Stony Lake, Ontario, sjö, 
 Stony Lake, Manitoba, sjö,